Le qualificazioni del singolare  del Gastein Ladies 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Players

Teste di serie

  Eva Birnerová (primo turno)
  Ashley Weinhold (primo turno)
  Laura Siegemund (primo turno)
  Ana Vrljić (primo turno)

 Réka-Luca Jani (ultimo turno)
 Marta Domachowska (secondo turno)
 Catalina Castaño (primo turno)
 Paula Ormaechea (qualificata)

Qualificate

  Nastja Kolar
  Sofia Shapatava

  Dia Evtimova
  Paula Ormaechea

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Gastein Ladies 2011
WTA Tour 2011